Neuendorf am Damm è una frazione della città tedesca di Kalbe (Milde), nella Sassonia-Anhalt.
Conta (2006) 240 abitanti.

Storia
Neuendorf am Damm costituì un comune autonomo fino al 1º gennaio 2009.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Kalbe (Milde)
Frazioni della Sassonia-Anhalt
Comuni della Sassonia-Anhalt soppressi